Rogówko ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rogówko (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, bis 1938: Rogowken, 1938 bis 1945 Roggenfelde, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Rogówko (Lubicz), Dorf im Powiat Toruński, bis 1945: Deutsch Rogau, Kreis Thorn, Westpreußen
 Rogówko (wieś, Rogowo), Dorf im Powiat Rypiński
 Rogówko (osada, Rogowo), Siedlung im Powiat Żniński
 Woiwodschaft Westpommern:
 Rogówko (Węgorzyno), Dorf im Powiat Łobeski, bis 1945: Roggow B, Kreis Regenwalde, Pommern

Siehe auch:
 Rogowo
 Rogów